Hedley ist der Name folgender Orte:
 Hedley (British Columbia), Unincorporated Settlement in British Columbia
 Hedley (Texas), Stadt in Texas

Hedley bezeichnet:
 Hedley (Band), kanadische Pop-Punk-Band
 Hedley-Gletscher, Gletscher im Viktorialand, Antarktika

Hedley ist der Familienname folgender Personen:
 Charles Hedley (1862–1926), australischer Malakologe
 Edwin Hedley (1864–1947), US-amerikanischer Ruderer
 Jack Hedley (1930–2021), britischer Schauspieler
 Justin Hedley (* 1996), britisch-deutscher Basketballspieler
 William Hedley (1779–1843), englischer Grubendirektor